O Campeonato Paulista de Rugby Série B de 2011 foi a 11ª edição da segunda divisão do Rugby Union do estado de São Paulo. A disputa ocorreu entre março e julho.  
O vencedor invicto foi o Poli USP que conquistaram o direito ao Repescagem contra o último colocado da primeira divisão o Rio Branco para a disputa pela última vaga na elite do campeonato estadual de 2012.

Equipes participantes

Jogos

Classificação 

Legenda: PT Pontos, J Jogos, V Vitórias, E Empates, D Derrotas, 4+ Bônus ofensivo, 7- Bônus defensivo, PP, Pontos a favor,PC Pontos contra, SP Saldo de Pontos

Repescagem

Rugbi em notícia

Ver também 
 Campeonato Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby de 2010

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Paulista de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby

 

B
Rugby de 2011 no Brasil